El término Ioánina puede referirse a:

Ioánina, unidad periférica del norte de Grecia, en la periferia de Epiro.
Ioánina, ciudad del norte de Grecia, capital de la entidad anteriormente citada.